L'Histoire sans fin est le  de la saison 4 de la série Stargate SG-1. C'est le  de la série.

Distribution 

 Richard Dean Anderson : Jack O'Neill
 Amanda Tapping : Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Michael Shanks : Daniel Jackson
 Teryl Rothery : Janet Fraiser

Histoire 

Teal'c et O'Neill se retrouvent bloqués dans une boucle temporelle avec la Terre entière, mais sont les seuls à pouvoir résoudre le problème, du fait qu'ils sont également les seuls à garder la mémoire entre deux retours dans le passé.

SG-1 est sur la planète P4X-639 pour procéder à l'installation d'un observatoire solaire et à l'étude d'artefacts Anciens. Elle est accompagnée d'un archéologue d'une autre planète, Malikaï, qui semble nerveux. Après qu'un de ses appareils a détecté qu'un orage géomagnétique de grande ampleur touchait la planète, Malikaï assomme Daniel, puis se met à manipuler un autel Ancien, lequel s'anime. Alors que l'équipe s'apprête à partir, un phénomène étrange se déclenche : deux rayons lumineux sortis des ruines, frappent la Porte, laquelle s'active immédiatement, puis se coupe aussitôt. La Porte terrienne réagit comme si elle avait été contactée par celle de P4X-639, et se retrouve cernée d'éclairs. SG-1 se rend compte de l'état de Daniel; Carter va à son chevet tandis que Teal'c et O'Neill tentent d'appréhender Malikaï. Tous trois se retrouvent alors frappés à leur tour par un rayon lumineux, et on retrouve alors O'Neill devant un bol de céréales, au mess du SG-C, face à Carter et Jackson, lequel achevait de lui poser une question.

O'Neill, après un instant d'interrogation, se rend au briefing de SG-1 concernant la mission sur P4X-639. Teal'c demande à Carter si cette mission n'a pas déjà été abordée en briefing, ce que confirme O'Neill. Jackson, Carter et Hammond ne comprennent pas leur réaction; pour leur prouver qu'ils disent la vérité, ils prévoient avec justesse le retour prématuré de SG-12 avec un membre blessé. Hammond les envoie alors à l'infirmerie pour examen. Frasier ne leur découvrant rien, Hammond les consigne à la base et ajourne la mission. Jackson et Carter font une brève analyse des éléments en leur possession, Daniel constatant que la traduction des runes prendra énormément de temps, et Carter supposant que l'appareil ayant provoqué ce retour dans le passé se sert du fonctionnement de la Porte pour parvenir à ses fins. Frasier confirme que Teal'c et Daniel ne souffrent de rien de repérable, mais la Porte se réactive comme la première fois et le phénomène recommence, O'Neill se retrouvant au mess.

Il intervient alors pendant le briefing, expliquant que les événements se reproduisent et que Teal'c et lui sont les seuls à s'en souvenir. Après un nouvel examen médical, ils demandent à Hammond l'autorisation de retourner sur P4X-639 pour tirer l'affaire au clair, ce qu'il accepte. Ils y retrouvent Malikaï, qu'O'Neill suspecte immédiatement de se souvenir des boucles précédentes, ce qu'il nie. L'autel s'anime soudain, et O'Neill somme Malikaï d'arrêter l'engin. Il se trahit alors en énonçant le nom du Major Carter sans qu'elle se soit annoncée. Le phénomène se reproduit alors, et O'Neill est une fois de plus ramené au mess. Agacé de la situation, il prend la parole avec Teal'c lors du briefing pour annoncer la situation et la responsabilité de l'autel de P4X-639. Après un autre examen médical, Carter propose de contacter une autre Porte des étoiles pour empêcher celle de P4X-639 de se connecter à la Terre. La procédure échoue car le septième chevron refuse de se connecter. La Porte est alors à nouveau contactée par P4X-639 et l'histoire se répète.

Jackson parvient à convaincre O'Neill que la seule façon d'arrêter cette machine est de déchiffrer tous les glyphes anciens, ce qui représente un travail colossal (environ 400 pages de texte) que Teal'c et O'Neill devront mémoriser intégralement, puisqu'ils ne peuvent compter que sur leur mémoire pour transmettre des informations d'une boucle à l'autre. Ils se mettent alors au travail, au grand dam de O'Neill qui se trouve contraint d'apprendre l'ancien. Pendant ce temps, Carter comprend que 12 autres planètes sont touchées simultanément par le phénomène et que la situation ne pourra se résoudre par la science.

Les boucles s'enchaînent alors, interrompant à chaque fois les séances de version de Daniel, Jack et Teal'c; ces deux derniers s'ennuient d'ailleurs ferme à de nombreuses reprises, se mettant à jongler avec des boulettes de papier. Constatant leur fatigue et leur ennui, Daniel leur fait alors remarquer les opportunités que la situation leur offre, effaçant ainsi régulièrement les conséquences de leurs actes. Jack et Teal'c s'amuseront de cette situation à plusieurs reprises, en en profitant pour commettre des actes saugrenus.

Finalement, ils parviennent à déchiffrer l'ensemble des textes de P4X-639 : l'appareil fut créé par les Anciens pour empêcher la survenue d'un désastre en envoyant des émissaires dans le passé pour avertir de sa survenue, mais la machine provoqua une boucle temporelle que les Anciens ne furent pas capable d'annuler. Finalement, ils se résolurent à leur destin et éteignirent la machine. SG-1 repart alors sur P4X-639 et tombe sur Malikaï, lequel s'est retranché avec l'autel dans un champ de force. SG-1 lui explique alors que la machine ne fonctionne pas, ne fonctionnera sans doute jamais, que ces boucles temporelles ne lui apporteront par conséquent rien et qu'il fait subir ces boucles à 13 planètes en tout. Il explique alors qu'il fait tout ça pour pouvoir revoir vivante sa femme morte d'une maladie congénitale incurable. La machine recommence alors à se charger. O'Neill lui explique qu'il éprouvera alors à nouveau la douleur de la perte de sa femme, et, rendu furieux par l'entêtement de Malikaï, lui hurle qu'il a perdu son fils et qu'il connaît cette douleur qu'il ne veut plus jamais connaître. Malikaï comprend alors son aveuglement, éteint la machine et coupe le champ de force. O'Neill, lui donnant un enregistrement de sa femme que Malikaï transportait avec lui, lui dit de la laisser partir.

Revenu sur Terre, O'Neill s'attaque avec force de conviction à un monceau de porridge, expliquant son envie de changement, tandis que Carter leur explique que la Terre était coupée du reste de l'Univers depuis au moins trois mois. Jackson demande alors à O'Neill s'il n'a jamais eu envie de faire des choses extravagantes durant ce temps. O'Neill lui répond alors qu'il lui a déjà posé cette question. Il regarde alors Carter sans rien dire.

Production 
À l'origine, Mallozzi et Mullie ont lancé L'Histoire sans fin comme une histoire plus sombre par rapport à l'épisode terminé. SG-1 se heurtait à un monde dont les scientifiques travaillaient maladivement sur la prévention d'une apocalypse imminente, mais après avoir été incapables de trouver une solution à temps, ils se lançaient dans une boucle temporelle qui piégeait l'équipe SG-1. Le producteur exécutif Brad Wright a cependant noté des similitudes avec l'épisode Causes et effets de Star Trek : La Nouvelle Génération, et l'auteur Robert C. Cooper a orienté les scénaristes vers une direction plus légère comparable au film Un jour sans fin, auquel O'Neill fait brièvement référence dans l'épisode.

Accueil critique

Anecdotes 

 O'Neill présentera deux leitmotivs durant cet épisode : , marquant son exaspération de subir les mêmes conversations, et , car il se contredira plusieurs fois en voulant démontrer ses raisonnements.
 O'Neill et Teal'c vont subir les affres du bouclage temporel : chocs accidentels à répétition, actes inutiles puisque n'ayant pas de répercussions à terme, examens médicaux superflus, fatigue psychologique par manque de sommeil (ils restent éveillés durant les boucles). Ils finiront cependant par tourner ce manque de répercussions en leur faveur : Teal'c enverra la porte qu'il prenait constamment dans la figure à son envoyeur; O'Neill fera du vélo et de la poterie dans la base; ils joueront tous deux au golf à travers le vortex (O'Neill répondra d'ailleurs à une remarque effarée de Hammond ) ; O'Neill se permettra même de démissionner en appelant Hammond par son prénom, dans le seul but d'embrasser Carter.
 L'auteur du livre dans lequel O'Neill apprend les déclinaisons latines est "Joseph Mallozzi, PhD"; c'est une référence à l'un des scénaristes de cet épisode.
 O'Neill, qui abhorre tout jargon ou langue autre que sa langue natale, finira pourtant par corriger lui-même des fautes de version de Jackson.

Références 

Épisode de Stargate SG-1
Boucle temporelle